El término Montecillo hace referencia, en esta enciclopedia:

En España
a Montecillo, en el municipio de Valderredible (Cantabria);
a Montecillo de Montija, en el municipio de Merindad de Montija (provincia de Burgos);

En México
a Montecillo, en el municipio de Texcoco (estado de México, México).